Кузьма Кириллович Афанасьев (1917—1966) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Кузьма Афанасьев родился в 1917 году в селе Старая Тумба (ныне —  Татарстана) в крестьянской семье. Получил начальное образование, работал в леспромхозе. В 1939 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К октябрю 1944 года сержант Кузьма Афанасьев командовал пулемётным отделение 795-го стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время боёв за освобождение Венгрии.

В октябре 1944 года Афанасьев со своим отделением первым в своей роте вышел к реке Тиса к северу от города Сольнок в Венгрии. Захватив два вражеских понтона, Афанасьев переправился на противоположный берег реки и сходу вступил в бой. Отделением Афанасьева была уничтожена вражеская пехота численностью до взвода, что способствовало успешной переправе роты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержант Кузьма Афанасьев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны был демобилизован, вернулся на родину, работал завхозом в леспромхозе. Умер 20 декабря 1966 года.

Был также награждён рядом медалей.

Примечания

Литература 
 Ханин Л. Герои Советского Союза — сыны Татарии. — Казань, 1963. — С. 29-31.
 
 Чувашская энциклопедия

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны